Ейнар Карлссон (1909 — 1967) — футболіст
 Ейнар Карлссон — реслер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок